Kahramonhoi Todżikiston (2004) – 13. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytuł obroniła drużyna Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Suchrob Chamidow, który w barwach klubu Regar-TadAZ Tursunzoda zdobył 33 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2004 w piłce nożnej
Tadżykistan w XXI wieku